Svendsen puede aludir o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Emil Hegle Svendsen (1985-), deportista noruego que compite en biatlón.
 Johan Svendsen (1840-1911), también conocido como Johan Severin Svendsen, compositor, violinista, y director de orquesta noruego.

Enlaces externos 
 Origen del Apellido, sitio digital 'Genealogía de México'.